Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Valentin Vacherot ha sconfitto Lý Hoàng Nam con il punteggio di 6-3, 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Alastair Gray (quarti di finale)
  Yasutaka Uchiyama (semifinale)
  Denis Yevseyev (secondo turno, ritirato) 
  Billy Harris (primo turno)

  Gabriel Décamps (secondo turno) 
  Yshai Oliel (primo turno) 
  Nicola Kuhn (secondo turno) 
  Illja Marčenko (secondo turno)

Qualificati 

  Valentin Vacherot (campione)
  Hong Seong-chan (secondo turno)
  Gage Brymer (primo turno)

  Yuta Shimizu (primo turno) 
  Dayne Kelly (primo turno) 
  Kyrian Jacquet (quarti di finale)

Wildcard 

  Yuttana Charoenphon (primo turno)
  Kasidit Samrej (primo turno)

  Wishaya Trongcharoenchaikul (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nonthaburi Challenger I 2022